Maurice Barthélemy peut désigner :
 Maurice Barthélemy (1871-1922), homme politique d'Alsace-Lorraine ;
 Maurice Barthélemy (1925-2004), musicologue belge ;
 Maurice Barthélemy (1969-), acteur et réalisateur français.